Голобово — название нескольких населённых пунктов:
 Голобово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Голобово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Голобово — деревня в Торжокском районе Тверской области.